Гилрой () может означать:

Фамилия 
 Гилрой, Берил (1924—2001) — гайанская писательница, поэтесса, педагог.
 Гилрой, Дэн (род. 1959) — американский сценарист и кинорежиссёр.
 Гилрой, Норман Томас (1896—1977) — австралийский кардинал.
 Гилрой, Тони (род. 1956) — американский сценарист и кинорежиссёр.
 Гилрой, Фредерик (1936—2016) — ирландский боксёр.
 Гилрой, Мэттью (род. 1984) — американский профессиональный хоккеист.

Топоним 
 Гилрой — город в штате Калифорния (США).